Poppo van Thüringen, hertog van Thüringen (eind 9e eeuw)
 Poppo II van Würzburg, bisschop van Würzburg (961-983)
 Poppo II van Istrië (+1098), markgraaf van Istrië (1090-1093)